Центр международной торговли — название нескольких организаций.
 Центр международной торговли — организация, объединяющая и обслуживающая компании и организации, занятые в области международной торговли.
 Центр Международной Торговли — деловой комплекс Челябинска, на проспекте Ленина.
 Центр международной торговли (ЦМТ) (бывш. Совинцентр) — один из крупнейших деловых комплексов Москвы, расположен на Краснопресненской набережной столицы.
 Центр международной торговли — место проведения международных выставок и ярмарок в Екатеринбурге, входит в состав Atrium Palace Hotel.
 Центр международной торговли (компания).

См. также 
 Всемирный торговый центр (значения)